Карлсбад 2007 — 6-й международный шахматный турнир проходил с 7 по 15 сентября в городе Карловы Вары (Чехия).

 Категория: 17-я  (средний рейтинг: 2655);
 Судья: ;
 Директор турнира: ;
 Место проведение: Отель .

Регламент 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 1 час до конца партии.

Участники турнира

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Карлсбад 2007 на сайте ChessPro.ru

Сентябрь 2007 года
2007 год в шахматах
Карлсбад (шахматный турнир)
Спорт в Чехии в 2007 году